Мазанов — русская фамилия. Известные носители:

 Мазанов, Анатолий Михайлович (1908—1969) — театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956).
 Мазанов, Виктор Георгиевич (род. 1947) — советский пловец.
 Мазанов, Владимир Михайлович (1920—2003) — советский художник театра.
 Мазанов, Георгий Васильевич (1912—2005) — советский футболист и тренер.
 Мазанов, Дмитрий Борисович (род. 1981) — российский мотогонщик.
 Мазанов, Лавр Александрович (1900—1959) — советский военачальник, генерал-лейтенант (1943).
 Мазанов, Леонтий Никифорович (1902—1982) — советский живописец.